Felix Nussbaum
 Joe Nussbaum
 Martha Nussbaum
 25768 Nussbaum
 Nußbaum

Pagine correlate 
 Nusbaum

Altri progetti